A categoria até 90 kg masculino do Judô nos Jogos Pan-Americanos de 2015 foi disputado no dia 13 de julho no Mississauga Sports Centre com 10 judocas, cada um representando um país.

Calendário
 Horário local Central Standard Time (UTC-5).

Medalhistas

Resultados

Chave

Disputa do Bronze
Two bronze medals were awarded.

Ate 66 kg masculino